Azerbajdžan je prvi puta sudjelovao na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti. Na Zimskim olimpijskim igrama sudjeluje od 1998. u Naganu. Od 1952. do 1988. azerbajdžanski športaši sudjelovali su pod zastavom SSSR-a a 1992. u timu Zajednice Nezavisnih Država. 

Azerbajdžanski športaši su osvojili ukupno dvadeset šest medalja na Ljetnim olimpijskim igrama, u pet različitih športova, dok na Zimskim olimpijskim igrama nisu osvojili nijednu medalju.

Olimpijski komitet Azerbajdžana je osnovan 1992. a u Međunarodni olimpijski odbor je primljen 1993.

Olimpijske igre
Ukupno su u povijesti OI azerbajdžanski športaši osvojili zaključno s OI 2012. 6 zlatne, 5 srebrnih i 15 brončanih medalja.

Rezultati na Ljetnim olimpijskim igrama
6 zlatnih, 5 srebrnih, 15 brončanih odličja (1996. – 2012.)

Rezultati na Zimskim olimpijskim igrama

Medalje prema športovima

Osvajači medalja

Izvori

Vidi još
 Azerbajdžanski olimpijski odbor. 

Šport u Azerbajdžanu
Države na Olimpijskim igrama